John Bryson ist der Name folgender Personen:

* John Bryson (Politiker, 1819) (1819–1907), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Los Angeles
 John Bryson (Politiker, 1849) (1849–1896), kanadischer Politiker
 John Bryson (Schriftsteller) (* 1935), australischer Schriftsteller
 John Bryson (Politiker, 1943) (* 1943), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker, Handelsminister